

Sigle 
 Scanning Tunneling Microscope – microscopio elettronico a scansione per effetto tunnel
 Strut and tie method – metodo puntone e tirante

Teatro
 Scuola del Teatro Musicale – Istituto di alta formazione artistica, musicale e coreutica e produzione teatrale con sede presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Informatica 
 STMicroelectronics – azienda italo-francese produttrice di componenti elettronici a semiconduttore
 STM – vecchio formato di file ed estensione di Scream Tracker

Codici 
 STM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santarém (Brasile)
 stm – codice ISO 639-3 della lingua setaman